Mad Max steht für:

Filme:

 Mad Max (Filmreihe), australische Actionfilmreihe
 Mad Max, australischer Film von George Miller (1979/1980)
 Mad Max II – Der Vollstrecker, australischer Film von George Miller (1981)
 Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel, australischer Film von George Miller und George Ogilvie (1985)
 Mad Max: Fury Road, US-amerikanischer Film von George Miller (2015)

Sonstiges:

 Mad Max (Band), deutsche Rockband
 Mad Max (Computerspiel, 1990)
 Mad Max (Computerspiel, 2015)